En République du Congo :
 Le district de Djambala appartient à la région des Plateaux.
 La ville de Djambala est le chef-lieu de ce même district.